AC/DC: Let There Be Rock — концертное видео австралийской рок-группы AC/DC, записанное 9 декабря 1979 года в Париже, Франция. Помимо концерта, видео содержит интервью с участниками группы.

Детали издания 
С 1980 года AC/DC: Let There Be Rock был доступен в формате VHS. В 1997 году вышла аудиоверсия концерта под названием Let There Be Rock: The Movie – Live in Paris, содержащая исполнение не попавшей в видеоверсию «T.N.T.».

7 июня 2011 года концерт был издан на DVD и Blu-Ray. Коллекционная версия содержит 32-страничный буклет, концертные фотографии и фирменный медиатор.

Название концертного видео совпадает с названием студийного альбома AC/DC Let There Be Rock.

Список композиций 
Все композиции написаны Ангусом Янгом, Малькольмом Янгом и Боном Скоттом.

Концерт

Дополнительные материалы
 Loud, Locked & Loaded: The Rites of Rock
 AC/DC: The Bedrock of Riff
 Angus Young: A True Guitar Monster
 Bon Scott: The Pirate of Rock 'n' Roll
 AC/DC: A Rock Solid Legacy

Участники записи 
 Бон Скотт — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара, бэк-вокал
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 

Концертное видео
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1980 года
Фильмы 1980 года
Музыкальные фильмы США
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях